Ariola ima više značenja:
 Ariola, Salerno
 Ariola, Vibo Valentia